Agustina García puede referirse a:
María Agustina García Elez, política española.

Agustina Soledad García (1981-), jugadora de hockey argentina.

Agustina García (baloncestista), jugadora de baloncesto argentina.